Дефіле́ (від  < défiler — «розгортати», «розпускати низку») — термін, який має кілька значень:
 Дефіле́ — військовий термін, ущелина або вузький небезпечний прохід у труднопрохідному місці
 Дефіле́ — демонстрація військовиками прийомів і перешикування на парадах
 Дефіле — демонстрація модних колекцій моделями на подіумі

Див. також 
 Анфілада і дефілада